Andrew Martin (ur. 1957) – angielski szachista
 Andrew Martin (1975-2009) – kanadyjski wrestler
 John Andrew Martin (1868-1939) – amerykański prawnik i polityk